Hargnies kan syfta på:
 Hargnies, Ardennes
 Hargnies, Nord